Ла Виснага има више значења:

 Ла Виснага (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Виснага, Ел Рекодо (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику